Prima guerra di mafia  – conflitto interno a Cosa Nostra scoppiato nel 1962
 Seconda guerra di mafia  – conflitto interno a Cosa Nostra scoppiato nel 1981
 Guerra di mafia di Melbourne  – conflitto malavitoso perdurato dagli anni '90 sino all'aprile 2010